Hausvater steht für

 lateinisch Pater familias
 Hausvater der Hausväterliteratur